Вааген () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вааген, Вильгельм Генрих (1841—1900) — немецкий геолог.
 Вааген, Густав Фридрих (1794—1868) — немецкий художественный критик.